Plugg kan avse: 

 Plugg – anordning som ska fästa i ett hål
 Plugg (gjutmall) – en schablon som tillverkas inför gjutning av en matris eller gjutform vid tillverkning av båtar, däck eller andra detaljer i glasfiberarmerad polyesterplast
 Vulkanisk plugg – magma som har hårdnat i en vulkan